Haubenhof ist der Ortsname von

 Haubenhof (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Haubenhof (Motten), Ortsteil der Gemeinde Motten, Landkreis Bad Kissingen, Bayern